Josef Berchtold ist der Name folgender Personen:

* Josef Berchtold (Jurist, 1833) (1833–1894), deutscher Rechtswissenschaftler 
 Josef Berchtold (Jurist, 1953) (* 1953), deutscher Richter 
 Josef Anton Berchtold (1780–1859), Schweizer Geistlicher und Geograph 

Siehe auch:
 Joseph Berchtold (1897–1962), deutscher Reichsführer SS